Ви́ктор Анти́пин:
 Антипин, Виктор Владимирович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Антипин, Виктор Гранитович (Марцинкевич) — геолог, таёжный отшельник.